Андрей Шевелёв:
 Шевелёв, Андрей Владимирович (род. 1970) — российский политический и общественный деятель.
 Шевелёв, Андрей Иванович (1918—1998) — советский педагог-новатор, Герой Социалистического Труда.